Fiera Internazionale del Libro
Fiera internazionale del libro del Cairo, al Cairo
Fiera del libro di Francoforte, a Francoforte
Prima fiera internazionale del libro (Messico), a Città del Messico
Salone internazionale del libro, a Torino